Lac Tasiujaq kan syfta på följande:

Kanada 

 Lac Tasiujaq (Tursujuqs nationalpark), sjö i Québec, 
 Lac Tasiujaq (Ungavahalvön), sjö i Québec,